Бржецлав:

 Бржецлав — город на юго-востоке Чешской Республики.
 Бржецлав — один из 7 районов Южноморавского края Чешской Республики.